Трубецькой — прізвище.
 Трубецькі — давній литовсько-руський шляхетський рід.

Чоловіки 
 Трубецькой Іван Юрійович (1667–1750) — російський державний та військовий діяч, соратник Петра I, генерал-фельдмаршал (1728), київський (1722–1723) та московський (1739) генерал-губернатор. 
Трубецькой Євген Миколайович (1863—1920) — князь, релігійний філософ, послідовник і друг В. С. Соловйова.
 Трубецькой Микола Сергійович (1890—1938) — російський філолог і філософ, співзасновник Празького мовознавчого гуртка і євразійства.
 Трубецькой Олексій Микитович (р. н. невід., ~1600 — †1680) — московський державний і військовий діяч, дипломат, князь (із 1645).
 Трубецькой Сергій Васильович (1815—1859) — князь, секундант на дуелі Лермонтова з Мартиновим; прапорщик в Оренбурзькому корпусі.
 Трубецькой Сергій Миколайович (1862—1905) — філософ, публіцист, громадський діяч.
 Трубецькой Сергій Петрович (1790—1860) — князь, декабрист, учасник франко-російської війни 1812 року. Мемуарист.

Жінки 
 Трубецька Катерина Іванівна — дружина декабриста Трубецького Сергія.
 Трубецька Марія Володимирівна (1897—1976) — українська художниця, представниця школи Михайла Бойчука, книжковий графік та плакатист.